Arisemus är ett släkte av tvåvingar. Arisemus ingår i familjen fjärilsmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilsmyggor
Arisemus